Het ATP-toernooi van Estoril 1990 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 2 tot en met 8 april 1990. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale 

| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6
| RD2-team08= K Nováček
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=1
| RD3-seed01= 1/WC
| RD3-team01=  J Berger
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=5
| RD3-team02=  J Arrese
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=7
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= E Sánchez
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-team04= 
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD4-team01= J Arrese
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=1
| RD4-seed02= 3
| RD4-team02=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Estoril
1990